Серге́й Серге́евич Смирно́в:
 Смирнов, Сергей Сергеевич (1895—1947) — советский геолог, специалист в области минералогии рудных месторождений, академик АН СССР.
 Смирнов, Сергей Сергеевич (1915—1976) — советский писатель, функционер.
 Смирнов, Сергей Сергеевич (род. 1975) — российский журналист, главный редактор издания «Медиазона».
 Смирнов, Сергей Сергеевич (род. 1981) — российский футболист.